Connect désigne :

 Connect, une chanson pop du duo japonais ClariS, sorti en 2011 ;
 Connect, un studio d'animation japonaise et filiale de SILVER LINK. fondé en .

Homonymie